Petaloclymene notocera är en ringmaskart som beskrevs av Augener 1918. Petaloclymene notocera ingår i släktet Petaloclymene och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
notocera